Просветление е общо понятие от религията и философията, което може да се отнася до:

В будизма:
 Нирвана
 Бодхи
 Сатори
 Дзогчен

В индуизма:
 Мокша
 Кайваля

Религия
Философия
Пояснителни страници